Gle Meuh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Meuh (berg i Indonesien, lat 5,54, long 95,56), Aceh, 
 Gle Meuh (berg i Indonesien, lat 5,53, long 95,57), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar